Флаг сельского поселения Березняковское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 18 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3827.

Флаг сельского поселения Березняковское составлен на основании герба сельского поселения Березняковское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее изображения фигур из герба поселения: два жёлтых петуха с красными клювами, бородками и серьгами сидящих на бело-чёрных берёзовых жердях, выходящих из нижних углов и образующих красный треугольник с вершиной отстоящей от нижнего края на расстоянии 1/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения отражает сельскохозяйственную направленность деятельности поселения, что символически отражено зелёным цветом. 35 фермерских хозяйств и самое крупное в поселении ОНО ППЗ «Смена» обеспечивают сельскохозяйственной продукцией Сергиево-Посадский район, Московскую область, и другие регионы России. ОНО ППЗ «Смена» — многоотраслевое предприятие, с развитым племенным птицеводством, производством племенного яйца и бройлерных кур. Символика петуха, главной фигуры герба поселения, многозначна:

— символ бодрости и задора, смелости, бдительности и предвидения;

— символ защитника и охранителя;

— символ пробуждения солнца, зарождающегося дня, символ «третьей стражи» — отрезка времени между полуночью и зарёй;

— символ борьбы и отваги.

Берёзовые жерди, перекрещённые в виде крыши дома, символизирует домовитость жителей поселения, рачительное отношение к своему хозяйству. Берёзовые стволы на флаге поселения — гласный символ его названия. Берёза, сама по себе, является символом многозначным:

— символ девичьей невинности, чистоты, грусти и побуждения к любви;

— символ русской души и России;

— символ очищения.

Зелёный цвет флага поселения символизирует сельскохозяйственную направленность хозяйств поселения. Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Примечания 

Флаги с изображением петуха